Axel (, Рафаель-Кальсада, Аргентина) — аргентинський співак та композитор.

Дискографія 
 La clave para conquistarte (1999)
 Mi forma de amar (2001)
 Amo (2003)
 Hoy (2005)
 Universo (2008)
 Un nuevo sol (2011)
 Tus ojos, mis ojos (2014)

Нагороди 
Los 40 Principales 2008

MTV Europe Music Awards 2012

Premios Carlos Gardel 2012, 2015

Premios TVyNovelas 2015

Посилання 

 Офіційний сайт
 Facebook 
 Twitter 
 My Space 

Аргентинські співаки
Аргентинські композитори
Вегани